Mai multe asedii sunt numite Asediul Ierusalimului:

 Asediul Ierusalimului (701 î.Hr.) de către asirieni;
 Asediul Ierusalimului (597 î.Hr.); 
 Asediul Ierusalimului (587 î.Hr.) și distrugerea Primului Templu; 
 Asediul Ierusalimului (70) care a pus capăt Marii revolte evreiești
 Asediul Ierusalimului (637) și cucerirea orașului bizantin de către Omar ibn al-Khattab; 
 Asediul Ierusalimului (1099) și cucerirea orașului de către cruciații; 
 Asediul Ierusalimului (1187) și cucerirea orașului de către Saladin; 
 Asediul Ierusalimului (1244) și recucerirea orașului cedat creștinilor prin negocieri; 
 Bătălia de la Ierusalim (1917) în timpul primului război mondial; 
 Asediul Ierusalimului (1948) în timpul războiului arabo-israelian din 1948.

Altele:

 Asediul Ierusalimului (poem), poem englezesc aliterativ din secolul al XIV-lea, care descrie evenimentele din anul 70.